Flavio puede hacer referencia a lo siguiente:

 Flavio (nombre).— Nombre de persona
 Flavio (nomen).— Nomen gentilicium de los miembros de la gens Flavia.
 Flavio (novela).— Novela de Rosalía de Castro.
 Flavio (ópera).— Ópera de Händel.
 Flavio (cantante).— Cantante, compositor y pianista español.